Durley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Durley (New Forest) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire (blisko Colbury)
 Durley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire